Тагандурды Халлыевич Халлыев () — туркменский научный и государственный деятель. Родился в 1939 году в ауле Шахман Гасан-Кулийского района Красноводской области.

Образование и специальность 
Образование высшее.

В 1963 окончил историко-юридический факультет Туркменского государственного университета.

Кандидат философских наук (1970) — Москва. Тема: «Формирование коммунистического отношения к труду у колхозного крестьянства (на материалах Туркменской ССР)».

Доктор философских наук (1992) — Москва. Тема: «Развитие духовной жизни крестьянства в условиях перехода от традиционного общества к современному (на материале Средней Азии и Казахстана)».

Карьера 
С 1956 года работал заведующим сельской библиотекой. В 1958 году поступил в Туркменский государственный университет.

1963—1970 — преподаватель кафедры философии Туркменского государственного университета.

В 1970 году окончил аспирантуру.

1971—1991 — старший преподаватель, заведующий кафедрой философии, декан юридического факультета, проректор по науке, проректор по учебной работе Туркменского государственного университета.

18.05.1991 — 10.08.1992 — ректор Туркменского государственного университета.

10.08.1992 — 24.05.1999 — министр юстиции Туркменистана.

06.01.1999 — 16.01.2001 — советник Президента Туркменистана по правовым вопросам и координации деятельности правоохранительных и военных органов.

В 2001 году избран депутатом Меджлиса Туркменистана.

14.03.2002 — 01.09.2003 — министр юстиции Туркменистана.

14 марта 2002 года избран Председателем Меджлиса Туркменистана.

14.03.2002 — 12.11.2002 — Председатель Меджлиса Туркменистана.

12 ноября 2002 года освобожден от обязанностей Председателя Меджлиса Туркменистана в связи с уходом на пенсию.

После отставки 
9 декабря 2002 года арестован по обвинению в причастности к Событиям 25 ноября 2002 года в Ашхабаде.

18 декабря 2002 года лишен ученой степени доктора философских наук и ученых званий доцента и профессора «за посягательство на Конституцию и государственный строй Туркменистана».

24 декабря 2002 года лишен полномочий депутата Меджлиса Туркменистана «за совершение деяний, несовместимых со статусом депутата».

18 января 2003 года приговорен Верховным Судом Туркменистана к 20 годам лишения свободы с отбыванием 5 лет в тюрьме,
остальных в колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в установленном месте в течение 5 лет и запретом занимать материальноответственные и руководящие должности в течение 3 лет.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Награды и звания 
 медаль «Эдерменлик» (26.10.1993)
 юбилейная медаль «За любовь к Отечеству» (24.09.1996)
 медаль «Гайрат» (10.02.1999)

Выпускники Туркменского государственного университета
Министры Туркменистана
Председатели Меджлиса Туркменистана